Zkratka BSS má více významů:

Beatová síň slávy – česká obdoba Rokenrolové síně slávy
Brandýské strojírny a slévárny – československý strojírenský podnik v Brandýse nad Labem